Ра́биц или Ра́боцы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Кубшюц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Располагается северо-восточнее Баутцена и состоит из нескольких усадеб. На юге деревни проходит железнодорожная линия Баутцен — Гёрлиц.

Соседние населённые пункты: на севере — деревня Вурицы коммуны Мальшвиц (входит в городские границы Баутцена), на северо-востоке — деревня Йенкецы, на юге — деревня Тороньца и Ясеньца (входит в состав деревни Грубочицы).

История 
Впервые упоминается в 1419 году под наименованием Grabewitz.

С 1936 по 1950 года была центром одноимённой коммуны. С 1950 по 1994 года деревня входила в состав коммуны Енквиц. С 1994 года входит в современную коммуну Кубшюц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Grabewitz, 1419
 Grabis, 1476
 Grabewitz, 1519
 Grabitz, 1589
 Robitz, 1739
 Rabitz, 1759

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 50 человек (из них — 46 серболужичан (82 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Бывшая пожарная станция, Auritzer Straße 11, 1870 год (№ 09251355)
 Дом пожарных, Auritzer Straße 12, 1932 год (№ 09251354)

Литература 
 Um Bautzen und Schirgiswalde (= Werte der deutschen Heimat. Band 12). 1. Auflage. Akademie Verlag, Berlin 1967, S. 117.

Примечания

Ссылки 
 Rabitz/ Rabocy, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Кубшюц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области